Хоф може бити:

 Хоф (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Хоф (Зале), град у округу TRANSKRIPCIJA OKRUGA NIJE NAĐENA, у њемачкој покрајини Баварска.